Валерий Козлов:
 Козлов, Валерий Васильевич (род. 1950) — российский математик, механик, вице-президент РАН.
 Козлов, Валерий Владимирович (род. 1969) — российский государственный деятель, Представитель Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации.
 Козлов, Валерий Олегович (род. 1946) — советский пианист и педагог.